ACAP steht für:
 Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels, siehe Übereinkommen zum Schutz der Albatrosse und Sturmvögel
 Advanced Common Application Platform, Softwareplattform für US-amerikanische terrestrische Fernsehnetze
 Application Configuration Access Protocol, Erweiterung des Protokolls Internet Message Access Protocol
 Automated Content Access Protocol, eine bislang von Suchmaschinen nicht genutzte Alternative zum Robots Exclusion Standard
 Annapurna Conservation Area Project, ein Projekt zum Schutz der Annapurna-Region in Nepal
 Arctic Contaminants Action Program, eine Projekt des Arktischen Rats seit 2006 zum Umweltschutz in der Arktik
 Array of Contemporary American Physicists, ein Verzeichnis des American Institute of Physics

Siehe auch:
 ACAB

Abkürzung